La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima fue fundada el 6 de agosto de 1938 promocionar la investigación científica y la difusión del conocimiento científico.

Historia 

La Academia Nacional de Ciencias fue fundada el 6 de agosto de 1938 por los científicos Carlos G.Lissón, Jorge Broggi, Alfred Rosenblatt, Fortunato Herrera, Oscar Soto, Augusto Weberbauer, Enrique Gamarra Hernández, Juan B. Lastres, Luis E. Valcárcel, Pedro Villar Córdova, Pedro Weiss, Alberto Guzmán Barrón, Carlos Gutiérrez Noriega, Oscar Trelles, Enrique Encinas, Benjamín Mostajo, Carlos Morales Macedo, Alberto Hurtado Abadía, Telémaco Battistini, Raul Rebagliati, Carlos Monge, Alberto Barton, Carlos Villarán, Cristóbal de Losada y Puga, Andrés Echegaray G., Manuel Carranza, Paul Bonner, Humberto Solari, Luis Pro y Castillo, Emmanuel Pozzi Escot, Otto Welter y Bernard Poit. Su primer presidente fue Godofredo García.

En 1936, durante el gobierno de Óscar R. Benavides fue reconocido por el Gobierno del Perú por un Decreto Supremo y en 1966, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, con otro Decreto Supremo, cambió el nombre a Academia Nacional de Ciencias.

El actual presidente es Ronald Woodman Pollit.

Presidentes de la Academia 

Godofredo García, 1938-1974.
José Tola Pasquel, 1974-1999.
Alberto Giesecke Matto, 1999
 Ronald Woodman, 2012 - 2015.

Miembros

Miembros titulares o de número 

 Sr. D. Roger Guerra-García Cueva.
 Sr. D. Ronald Woodman Pollit.
 Sr. D. Gustavo Gonzáles Rengifo.
 Sra. D.ª Nicole Bernex Weiss.
 Sr. D. César Augusto Carranza Saravia.
 Sr. D. Alberto Cazorla Talleri.
 Sr. D. Víctor Latorre Aguilar.
 Sr. D. Humberto Guerra Allison.
 Sr. D. Jorge Heraud Pérez.
 Sr. D. Modesto Montoya.
 Sr. D. Manuel Burga Díaz.
 Sra. D.ª Fabiola León-Velarde.
 Sr D. Salomón Lerner Febres.
 Sra. D.ª Olga Lock Sing de Ugaz.
 Sra. D.ª Ruth Shady Solís.
 Sra. D.ª Dionicia Gamboa Vilela.
 Sra. D.ª María del Rosario Sun Kou.
 Sra. D.ª Patricia Majluf Chiok.
 Sra. D.ª Gisella Orjeda Fernández.
 Sr. D. Salome Gonzales Chávez.

Miembros asociados 

 Sra. Janeth Braga Vela.
 Sra. D.ª Betty Millán Salazar.
 Sra. D.ª Ana Cecilia Monteagudo.
 Sr. D. José Mostacero León.
 Sr. D. Zaniel Novoa Goicochea.
 Sr. D. Rafael Vega-Centeno Sara-Lafosse.
 Sr. D. Antonio Mabres Torelló.

Miembros correspondientes 

 Sr. D. Félix Bacigalupo Palomino.
 Sr. D. César Camacho Manco.
 Sr. D. Guillermo Whittembury.
 Sr. D. Fernando Ponce Antúnez de Mayolo.
 Sr. D. Luis Alberto Cordero-Lecca.
 Sr. D. Javier Navarro.
 Sr. D. Piermaria Oddone
 Sr. D. Alfonso del Río Cotrina
 Sr. D. Jorge Linares Gálvez

Miembros eméritos y honorarios 

 Sr. D. Francisco Miró Quesada Cantuarias.
 Sra. D.ª Lucía Pozzi-Escot de Herold.
 Sr. D. Carlos del Río.
 Sr. D. Alberto Giesecke.
 Sr. D. Pierre Léna

Publicaciones 
"Actas de la Academia"

Referencias 
En Hacer ciencia en el Perú. Biografías de ocho científicos, SOPHICYT, 1990, pg.115.

Enlaces externos
 Academia Nacional de Ciencias (Perú)

Ciencias
Sociedades científicas de Perú
Instituciones y organismos con sede en Lima